Paul Falkenberg est le nom de :
 Paul Falkenberg, botaniste allemand ;
 Paul Falkenberg, réalisateur germano-américain.